My Little Pony é uma franquia de entretenimento desenvolvida pela Hasbro.

My Little Pony também pode se referir a:

Filmes e curtas 
 My Little Pony: The Movie - filme animado de 1986
 My Little Pony: The Movie (2017) - filme animado de 2017
 My Little Pony (2003) - série de curtas e filmes animados
 My Little Pony: A New Generation - filme animado de 2021

Televisão 
 My Little Pony (série animada) - série animada de 1986
 My Little Pony Tales - série animada de 1992
 My Little Pony: A Amizade É Mágica - série animada de 2010
 My Little Pony: Pony Life - série animada de 2020

Brinquedos 
 My Little Pony: Equestria Girls - franquia spin-off que estreou em 2013

Desambiguações de televisão